перенаправление Дело Пикарда — Эпперсона#Уильям Пикард

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1945 году
Наркоторговцы
Преступники США